Wicked – Die Hexen von Oz steht für:

 Wicked – Die Hexen von Oz (Roman), Roman von Gregory Maguire (1995)
 Wicked – Die Hexen von Oz (Musical), Musical von Stephen Schwartz und Winnie Holzman (2003)